A La Liga 1992–1993-as szezonja volt a bajnokság hatvankettedik szezonja. A szezon 1992. szeptember 5-én kezdődött és 1993. június 20-án ért véget. A bajnokságban 20 csapat vett részt, a győztes az FC Barcelona lett. Ez volt a klub tizenharmadik bajnoki címe.

Résztvevők

Végeredmény

Osztályozók

Kereszttáblázat

Góllövőlista 

La Liga szezonok
Spanyol 1
Spanyol 1